Остальский — фамилия. Известные носители:

 Остальский, Андрей Всеволодович (род. 1953) — журналист, главный редактор Русской службы Би-би-си (2001—2009).
 Остальский, Дмитрий Всеволодович (род. 25-3-1959) — российский журналист и медиа-менеджер, главный редактор газеты «Сегодня» (1993—1996).
 Остальский, Всеволод Порфирьевич (1924—2006) — советский и российский режиссёр, театральный педагог.
 Аркадий (Остальский) (в миру Аркадий Иосифович Остальский; 1888—1937) — епископ Русской православной церкви, священномученик.